Nn (statek 1840)
 Nn (statek 1842)
 N.N. – określenie osoby, której tożsamości nie ustalono